Osoby o nazwisku Miedwiediew (ros. Медведев):

 Aleksiej Miedwiediew (ujednoznacznienie)
 Aleksandr Miedwiediew (ur. 1955) – rosyjski ekonomista i menadżer, wiceprezes koncernu Gazprom, dyrektor generalny Gazprom Export, prezydent rozgrywek hokejowych KHL 
 Andrij Medwediew (ur. 1974) – ukraiński tenisista, brat tenisistki Natalii Medwediewej
 Daniła Miedwiediew (ur. 1980) – rosyjski futurolog
 Dmitrij Miedwiediew (ujednoznacznienie)
 Jewgienij Miedwiediew (ur. 1982) – rosyjski hokeista
 Jewgienija Miedwiediewa-Arbuzowa (ur. 1976) – rosyjska biegaczka narciarska
 Nikifor Wasiljewicz Miedwiediew (1888-1974) – radziecki dowódca wojskowy
 Nikołaj Miedwiediew (ur. 1933) – litewski polityk greckiego pochodzenia
 Natalija Medwediewa (ur. 1971) – tenisistka radziecka, następnie ukraińska, siostra ukraińskiego tenisisty, Andrija Medwediewa
 Roj Miedwiediew (ur. 1925) – rosyjski publicysta i historyk gruzińskiego pochodzenia, brat bliźniak biologa Żoresa
 Swietłana Miedwiediewa (ur. 1965) – żona prezydenta Federacji Rosyjskiej Dmitrija Miedwiediewa
 Żores Miedwiediew (1925–2018) – rosyjski biolog, brat bliźniak publicysty Roja